Фазлагич (, ) — боснийская сербская фамилия. Известные носители:

 Фазлагич, Мирсад (род. 1943) — югославский боснийский футболист и футбольный тренер.
 Фазлагич, Мухамед (род. 1967) — боснийский певец и музыкант.